

Plaatsen
 Torrance, een plaats in de staat Californië (Verenigde Staten)
 Torrance (Ontario), een plaats in de Canadese provincie Ontario
 Torrance (Pennsylvania), een plaats in de staat Pennsylvania (Verenigde Staten)
 Torrance (Schotland), een plaats in East Dunbartonshire (Schotland)
 Torrance County, een county in de staat New Mexico (Verenigde Staten)

Personen
 Torrance Fleischmann (1949), een Amerikaans amazone
 Bob Torrance (1932/33-2014), een Brits golfer uit Schotland 
 Jack Torrance (1912-1969), een Amerikaans kogelstoter
 Jamaal Torrance (1983), een Amerikaans sprinter
 Sam Torrance (1953), een Brits golfer uit Schotland, zoon van Bob

Fictie
 Torrance Shipman, een personage uit de film Bring It On
 Danny Torrance, een personage uit de roman The Shining
 Jack Torrance (personage), een personage uit de roman The Shining
 Wendy Torrance, een personage uit de roman The Shining

Wikipedia:Doorverwijspagina